est le nom porté par plusieurs seigneurs européens.

Seigneurs, Princes, ducs, comtes, prélats 
 Robert VII Dauphin d'Auvergne (v. 1255-1324) ;
 Robert VII d'Auvergne (v.1282-1325), comte d'Auvergne (1314-1325) et comte de Boulogne (1314-1325) ;
 Robert VII d'Estouteville, vicomte et prévôt de Paris (1446-1461, puis 1465-1479)

Voir aussi 
 , , , , , 

Robert VII